Николас Мартинес:
  (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Мартинес, Николас (род. 1987) — аргентинский футболист.
  (род. 1989) — парагвайский футболист.